Кофановка — название населённых пунктов.

Россия 
 Кофановка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Кофановка — деревня в Фатежском районе Курской области.

Украина 
 Кофановка — село в Кегичёвском районе Харьковской области.